Bristol & District League 1893–94 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Bristol & District League, som i 1895 skiftede navn til Western Football League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet udvidet fra 9 til 20 hold, som blev inddelt i to divisioner, hver med 10 hold: Divison 1 og Division 2.

Resultater

Division 1 
Division 1 havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Warmley FC, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Division 2 
Division 2 blev spillet for første gang og havde deltagelse af ti hold, heraf syv reservehold for hold i Division 1, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Warmley FC's reservehold, som dermed vandt Division 2 for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894